Die Abkürzung CNB steht für:
 Center Nahverkehr Berlin, Dienstleister für den Berliner ÖPNV-Aufgabenträger
 Česká národní banka, die tschechische Nationalbank
 City National Bank
 Collective-Notebook
 Construction Navale de Bordeaux, französische Werft
 Cityline Hungary (ICAO-Code)
 Kosmischer Neutrinohintergrund

CNB